Oelke ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Oelke (1921–2018), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Brigitte Oelke, Schweizer Musicaldarstellerin
 Eckhard Oelke (* 1936), deutscher Geograf
 Hans Oelke (1936–2021), deutscher Zoologe und Ornithologe
 Harry Oelke (* 1957), deutscher Kirchenhistoriker
 Jürgen Oelke (* 1940), deutscher Ruderer
 Uta Oelke (* 1957), deutsche Pflegewissenschaftlerin

Siehe auch:
 Oehlke